

10001–10100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 10001 Palermo ||  || 8 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 10002 Bagdasarian ||  || 8 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 10003 ||  || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 10004 Igormakarov ||  || 2 nov 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 10005 Chernega ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 10006 Sessai ||  || 22 out 1976 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 10007 Malytheatre ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 10008 Raisanyo ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 10009 Hirosetanso ||  || 12 mar 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 10010 Rudruna ||  || 9 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 10011 Avidzba ||  || 31 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 10012 Tmutarakania ||  || 3 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. G. Karachkina || — || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 10013 Stenholm ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 10014 Shaim ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 10015 Valenlebedev ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 10016 Yugan ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 10017 Jaotsungi ||  || 30 out 1978 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=018 bgcolor=#E3E3E3
| 10018 Lykawka ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 10019 Wesleyfraser ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 10020 Bagenal ||  || 24 jul 1979 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 10021 Henja ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 10022 Zubov ||  || 22 set 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 10023 Vladifedorov ||  || 17 nov 1979 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Mitidika || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 10024 Marthahazen || 1980 EB || 10 mar 1980 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 10025 Rauer ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=026bgcolor=#F1F1F1
| 10026 Sophiexeon || || 3 set 1980 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 10027 Perozzi || 1981 FL || 30 mar 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 10028 Bonus ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 10029 Hiramperkins || 1981 QF || 30 ago 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 10030 Philkeenan || 1981 QG || 30 ago 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 10031 Vladarnolda ||  || 7 set 1981 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 10032 Hans-Ulrich ||  || 3 set 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 10033 Bodewits ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 10034 Birlan || 1981 YG || 30 dez 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 10035 ||  || 16 fev 1982 || Kleť || L. Brožek || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 10036 McGaha || 1982 OF || 24 jul 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 10037 || 1984 BQ || 26 jan 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 10038 Tanaro ||  || 28 abr 1984 || La Silla || V. Zappalà || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 10039 Keet Seel || 1984 LK || 2 jun 1984 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 10040 || 1984 QM || 24 ago 1984 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 10041 Parkinson ||  || 24 abr 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=042 bgcolor=#F1F1F1
| 10042 Budstewart || 1985 PL || 14 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 10043 Janegann || 1985 PN || 14 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 10044 Squyres || 1985 RU || 15 set 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 10045 ||  || 6 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 10046 Creighton || 1986 JC || 2 mai 1986 || Palomar || INAS || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 10047 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 10048 Grönbech || 1986 TQ || 3 out 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 10049 Vorovich ||  || 3 out 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 10050 Rayman ||  || 28 jun 1987 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=051 bgcolor=#FFDAB5
| 10051 Albee ||  || 23 ago 1987 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 10052 ||  || 16 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 10053 ||  || 16 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 10054 Solomin ||  || 17 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 10055 Silcher ||  || 22 dez 1987 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 10056 Johnschroer ||  || 19 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 10057 L'Obel ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 10058 ||  || 25 fev 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 10059 ||  || 21 mar 1988 || Smolyan || Bulgarian National Obs. || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 10060 Amymilne || 1988 GL || 12 abr 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 10061 Ndolaprata ||  || 11 ago 1988 || Siding Spring || A. J. Noymer || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 10062 ||  || 1 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 10063 Erinleeryan ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || Juno || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 10064 Hirosetamotsu || 1988 UO || 31 out 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 10065 || 1988 XK || 3 dez 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 10066 ||  || 1 dez 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 10067 Bertuch ||  || 11 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 10068 Dodoens ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 10069 Fontenelle ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 10070 Liuzongli ||  || 7 fev 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 10071 Paraguay ||  || 2 mar 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 10072 Uruguay ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 10073 ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 10074 Van den Berghe ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 10075 Campeche ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 10076 || 1989 PK || 9 ago 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 10077 ||  || 26 out 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 10078 Stanthorpe ||  || 30 out 1989 || Geisei || T. Seki || Phocaea || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 10079 Meunier ||  || 2 dez 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 10080 ||  || 18 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 10081 ||  || 29 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 10082 ||  || 29 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 10083 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 10084 ||  || 25 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 10085 ||  || 25 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 10086 || 1990 SZ || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 10087 ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 10088 Digne ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 10089 Turgot ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 10090 Sikorsky ||  || 13 out 1990 || Nauchnij || L. G. Karachkina, G. R. Kastelʹ || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 10091 Bandaisan ||  || 11 nov 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 10092 Sasaki ||  || 15 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 10093 Diesel ||  || 18 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 10094 Eijikato || 1991 DK || 20 fev 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 10095 Carlloewe ||  || 9 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || Brangane || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 10096 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 10097 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 10098 ||  || 30 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 10099 Glazebrook ||  || 4 nov 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 10100 Bürgel ||  || 10 dez 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Mitidika || 
|}

10101–10200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 10101 Fourier ||  || 30 jan 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 10102 Digerhuvud ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || Mitidika || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 10103 Jungfrun ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 10104 Hoburgsgubben ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 10105 Holmhällar ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 10106 Lergrav ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 10107 Kenny ||  || 27 mar 1992 || Siding Spring || D. I. Steel || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 10108 Tomlinson || 1992 HM || 26 abr 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 10109 || 1992 KQ || 29 mai 1992 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 10110 || 1992 LJ || 3 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 10111 Fresnel ||  || 25 jul 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 10112 ||  || 31 jul 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 10113 ||  || 6 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 10114 Greifswald || 1992 RZ || 4 set 1992 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=115 bgcolor=#FFD5EA
| 10115 || 1992 SK || 24 set 1992 || Palomar || E. F. Helin, J. Alu || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 10116 Robertfranz ||  || 21 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || Brangane || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 10117 Tanikawa || 1992 TW || 1 out 1992 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 10118 ||  || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 10119 Remarque ||  || 18 dez 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 10120 Ypres ||  || 18 dez 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 10121 Arzamas ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 10122 Fröding ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 10123 Fideöja ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 10124 Hemse ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 10125 Stenkyrka ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 10126 Lärbro ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 10127 Fröjel ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 10128 Bro ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 10129 Fole ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 10130 Ardre ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 10131 Stånga ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 10132 Lummelunda ||  || 20 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 10133 ||  || 15 abr 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 10134 ||  || 17 abr 1993 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 10135 ||  || 13 jun 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 10136 Gauguin ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 10137 Thucydides ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 10138 Ohtanihiroshi ||  || 16 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 10139 Ronsard ||  || 19 set 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 10140 Villon ||  || 19 set 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 10141 Gotenba || 1993 VE || 5 nov 1993 || Kiyosato || S. Otomo || Phocaea || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 10142 Sakka ||  || 15 nov 1993 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 10143 Kamogawa ||  || 8 jan 1994 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 10144 ||  || 9 jan 1994 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=145 bgcolor=#FFD5EA
| 10145 ||  || 10 fev 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 10146 Mukaitadashi ||  || 8 fev 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 10147 Mizugatsuka ||  || 13 fev 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 10148 Shirase ||  || 14 abr 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 10149 Cavagna || 1994 PA || 3 ago 1994 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini || — || 
|-id=150 bgcolor=#FFD5EA
| 10150 || 1994 PN || 7 ago 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 10151 Rubens ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 10152 Ukichiro ||  || 11 set 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 10153 Goldman || 1994 UB || 26 out 1994 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 10154 Tanuki || 1994 UH || 31 out 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 10155 Numaguti ||  || 4 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 10156 ||  || 7 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 10157 Asagiri ||  || 27 nov 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 10158 Taroubou || 1994 XK || 3 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 10159 Tokara ||  || 9 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 10160 Totoro ||  || 31 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 10161 Nakanoshima ||  || 31 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 10162 Issunboushi || 1995 AL || 2 jan 1995 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 10163 Onomichi ||  || 26 jan 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 10164 Akusekijima ||  || 27 jan 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=165 bgcolor=#FFD5EA
| 10165 ||  || 31 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 10166 Takarajima ||  || 30 jan 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 10167 Yoshiwatiso ||  || 31 jan 1995 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 10168 Stony Ridge || 1995 CN || 4 fev 1995 || Stony Ridge || J. B. Child, J. E. Rogers || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 10169 Ogasawara || 1995 DK || 21 fev 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 10170 Petrjakeš ||  || 22 fev 1995 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 10171 Takaotengu ||  || 7 mar 1995 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 10172 Humphreys ||  || 31 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 10173 Hanzelkazikmund || 1995 HA || 21 abr 1995 || Ondřejov || P. Pravec, L. Kotková || Brangane || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 10174 Emička || 1995 JD || 2 mai 1995 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 10175 Aenona ||  || 14 fev 1996 || Observatório Višnjan || K. Korlević, D. Matković || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 10176 Gaiavettori ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 10177 Ellison ||  || 10 fev 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 10178 Iriki || 1996 DD || 18 fev 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 10179 Ishigaki || 1996 DE || 18 fev 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 10180 ||  || 15 mar 1996 || Loomberah || G. J. Garradd || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 10181 Davidacomba ||  || 26 mar 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 10182 Junkobiwaki ||  || 20 mar 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 10183 Ampère ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 10184 Galvani ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 10185 Gaudi ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 10186 Albéniz ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 10187 || 1996 JV || 12 mai 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 10188 Yasuoyoneda || 1996 JY || 14 mai 1996 || Moriyama || R. H. McNaught, Y. Ikari || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 10189 Normanrockwell ||  || 15 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 10190 || 1996 NC || 14 jul 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 10191 ||  || 14 jul 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 10192 ||  || 20 jul 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 10193 Nishimoto ||  || 8 ago 1996 || Haleakalā || AMOS || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 10194 ||  || 18 ago 1996 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 10195 Nebraska ||  || 13 set 1996 || Lime Creek || R. Linderholm || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 10196 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 10197 Senigalliesi || 1996 UO || 18 out 1996 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 10198 Pinelli ||  || 6 dez 1996 || Asiago || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=199 bgcolor=#BDFFBD
| 10199 Chariklo ||  || 15 fev 1997 || Spacewatch || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 10200 Quadri ||  || 7 jul 1997 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|}

10201–10300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 10201 Korado ||  || 12 jul 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 10202 || 1997 PE || 1 ago 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 10203 Flinders || 1997 PQ || 1 ago 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 10204 Turing ||  || 1 ago 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 10205 Pokorný ||  || 7 ago 1997 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 10206 ||  || 7 ago 1997 || Fitchburg || L. L. Amburgey || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 10207 Comeniana || 1997 QA || 16 ago 1997 || Modra || L. Kornoš, P. Kolény || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 10208 Germanicus ||  || 30 ago 1997 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 10209 Izanaki ||  || 24 ago 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 10210 Nathues ||  || 30 ago 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 10211 La Spezia ||  || 6 set 1997 || Monte Viseggi || Monte Viseggi Obs. || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 10212 ||  || 3 set 1997 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 10213 Koukolík ||  || 10 set 1997 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 10214 ||  || 10 set 1997 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 10215 Lavilledemirmont || 1997 SQ || 20 set 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 10216 Popastro ||  || 22 set 1997 || Church Stretton || S. P. Laurie || Eos || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 10217 Richardcook ||  || 27 set 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 10218 Bierstadt ||  || 29 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 10219 Penco ||  || 25 out 1997 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 10220 Pigott ||  || 20 out 1997 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || Phocaea || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 10221 Kubrick ||  || 28 out 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 10222 Klotz ||  || 29 out 1997 || Ramonville || C. Buil || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 10223 Zashikiwarashi ||  || 31 out 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 10224 Hisashi ||  || 26 out 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 10225 ||  || 1 nov 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 10226 Seishika ||  || 8 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 10227 Izanami ||  || 4 nov 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 10228 ||  || 1 nov 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 10229 ||  || 19 nov 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 10230 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 10231 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 10232 ||  || 26 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 10233 Le Creusot ||  || 5 dez 1997 || Le Creusot || J.-C. Merlin || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 10234 Sixtygarden ||  || 27 dez 1997 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || Brangane || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 10235 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 10236 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 10237 Adzic ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 10238 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 10239 Hermann ||  || 10 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 10240 ||  || 12 nov 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 10241 Milicevic ||  || 9 jan 1999 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 10242 Wasserkuppe || 2808 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 10243 Hohe Meissner || 3553 P-L || 22 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 10244 Thuringer Wald || 4668 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 10245 Inselsberg || 6071 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 10246 Frankenwald || 6381 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=247 bgcolor=#88F2FF
| 10247 Amphiaraos || 6629 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 10248 Fichtelgebirge || 7639 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 10249 Harz || 9515 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 10250 Hellahaasse || 1252 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 10251 Mulisch || 3089 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 10252 Heidigraf || 4164 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 10253 Westerwald || 2116 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 10254 Hunsrück || 2314 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 10255 Taunus || 3398 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 10256 Vredevoogd || 4157 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 10257 Garecynthia || 4333 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 10258 Sárneczky || 1940 AB || 6 jan 1940 || Konkoly || G. Kulin || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 10259 Osipovyurij || 1972 HL || 18 abr 1972 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 10260 || 1972 TC || 4 out 1972 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || Phocaea || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 10261 Nikdollezhalʹ ||  || 22 ago 1974 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 10262 Samoilov ||  || 3 out 1975 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Phocaea || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 10263 Vadimsimona ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 10264 Marov ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 10265 Gunnarsson ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 10266 Vladishukhov ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 10267 Giuppone ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 10268 ||  || 26 abr 1979 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 10269 Tusi ||  || 24 set 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 10270 Skoglöv ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 10271 ||  || 14 out 1980 || Haute-Provence || H. Debehogne, L. Houziaux || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 10272 Yuko ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 10273 Katvolk ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 10274 Larryevans ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 10275 Nathankaib ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 10276 Matney ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 10277 Micheli ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 10278 Virkki ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 10279 Rhiannonblaauw ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 10280 Yequanzhi ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 10281 Libourel ||  || 11 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 10282 Emilykramer ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 10283 Cromer ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=284 bgcolor=#E3E3E3
| 10284 ||  || 24 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 10285 Renémichelsen ||  || 17 ago 1982 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 10286 Shnollia ||  || 16 set 1982 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 10287 Smale ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 10288 Saville || 1983 WN || 28 nov 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 10289 Geoffperry || 1984 QS || 24 ago 1984 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 10290 Kettering || 1985 SR || 17 set 1985 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 10291 || 1985 UT || 20 out 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 10292 || 1986 PM || 2 ago 1986 || Palomar || INAS || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 10293 Pribina ||  || 5 out 1986 || Piwnice || M. Antal || Brangane || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 10294 ||  || 14 jan 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=295 bgcolor=#FFDAB5
| 10295 Hippolyta || 1988 GB || 12 abr 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 10296 Rominadisisto ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || Juno || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 10297 Lynnejones ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 10298 Jiangchuanhuang ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 10299 ||  || 13 nov 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 10300 Tanakadate ||  || 6 mar 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|}

10301–10400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 10301 Kataoka || 1989 FH || 30 mar 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=302 bgcolor=#FFD5EA
| 10302 || 1989 ML || 29 jun 1989 || Palomar || E. F. Helin, J. Alu || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 10303 Fréret ||  || 2 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 10304 Iwaki || 1989 SY || 30 set 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 10305 Grignard ||  || 29 dez 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 10306 Pagnol || 1990 QY || 21 ago 1990 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 10307 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 10308 ||  || 28 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 10309 ||  || 23 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 10310 Delacroix ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 10311 Fantin-Latour ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 10312 ||  || 23 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 10313 Vanessa-Mae ||  || 26 ago 1990 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 10314 || 1990 RF || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 10315 Brewster ||  || 23 set 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 10316 Williamturner ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 10317 ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 10318 Sumaura || 1990 TX || 15 out 1990 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 10319 Toshiharu ||  || 11 out 1990 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 10320 Reiland ||  || 14 out 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 10321 Rampo ||  || 26 out 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 10322 Mayuminarita ||  || 11 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 10323 Frazer ||  || 14 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 10324 Vladimirov ||  || 14 nov 1990 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 10325 Bexa ||  || 18 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 10326 Kuragano ||  || 21 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 10327 Batens ||  || 21 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 10328 ||  || 10 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 10329 ||  || 11 abr 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 10330 Durkheim ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 10331 Peterbluhm ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Juno || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 10332 Défi ||  || 13 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 10333 ||  || 12 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 10334 Gibbon ||  || 3 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 10335 ||  || 15 ago 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 10336 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 10337 ||  || 10 set 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 10338 ||  || 10 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 10339 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 10340 Jostjahn ||  || 10 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 10341 ||  || 16 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 10342 || 1991 TQ || 1 out 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=343 bgcolor=#E3E3E3
| 10343 Church ||  || 4 nov 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 10344 ||  || 12 fev 1992 || Mérida || O. A. Naranjo, J. Stock || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 10345 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 10346 Triathlon ||  || 2 abr 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 10347 Murom ||  || 23 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 10348 Poelchau ||  || 29 abr 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 10349 || 1992 LN || 3 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 10350 Spallanzani ||  || 26 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 10351 Seiichisato ||  || 23 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 10352 Kawamura ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 10353 Momotaro ||  || 20 dez 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 10354 Guillaumebudé ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 10355 Kojiroharada || 1993 EQ || 15 mar 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 10356 Rudolfsteiner ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 10357 ||  || 19 set 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 10358 Kirchhoff ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 10359 ||  || 13 out 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 10360 || 1993 VN || 7 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 10361 Bunsen ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 10362 ||  || 31 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 10363 ||  || 31 out 1994 || Palomar || PCAS || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 10364 Tainai ||  || 3 nov 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 10365 Kurokawa ||  || 27 nov 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 10366 Shozosato ||  || 24 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 10367 Sayo ||  || 31 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 10368 Kozuki ||  || 7 fev 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 10369 Sinden ||  || 8 fev 1995 || Siding Spring || D. J. Asher || Eos || 
|-id=370 bgcolor=#BDFFBD
| 10370 Hylonome ||  || 27 fev 1995 || Mauna Kea || D. C. Jewitt, J. X. Luu || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 10371 Gigli ||  || 27 fev 1995 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 10372 Moran ||  || 26 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 10373 MacRobert || 1996 ER || 14 mar 1996 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 10374 Etampes ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 10375 Michiokuga ||  || 21 abr 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 10376 Chiarini || 1996 KW || 16 mai 1996 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 10377 Kilimanjaro ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 10378 Ingmarbergman ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 10379 Lake Placid || 1996 OH || 18 jul 1996 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 10380 Berwald ||  || 8 ago 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 10381 Malinsmith || 1996 RB || 3 set 1996 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 10382 Hadamard ||  || 15 set 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 10383 ||  || 16 set 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 10384 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 10385 Amaterasu ||  || 15 out 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 10386 Romulus ||  || 12 out 1996 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 10387 Bepicolombo || 1996 UQ || 18 out 1996 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 10388 Zhuguangya ||  || 25 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 10389 Robmanning || 1997 LD || 1 jun 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 10390 Lenka ||  || 27 ago 1997 || Ondřejov || P. Pravec, M. Wolf || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 10391 ||  || 5 set 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 10392 Brace ||  || 11 set 1997 || Lime Creek || R. Linderholm || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 10393 ||  || 4 set 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 10394 ||  || 22 set 1997 || Giesing || P. Sala || Phocaea || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 10395 Jirkahorn ||  || 23 set 1997 || Ondřejov || M. Wolf, P. Pravec || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 10396 ||  || 17 set 1997 || Xinglong || SCAP || Ursula || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 10397 ||  || 17 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 10398 ||  || 23 out 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 10399 Nishiharima ||  || 29 out 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 10400 Hakkaisan || 1997 VX || 1 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|}

10401–10500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 10401 ||  || 6 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 10402 ||  || 8 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 10403 Marcelgrün ||  || 22 nov 1997 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 10404 McCall ||  || 22 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 10405 Yoshiaki ||  || 19 nov 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 10406 ||  || 24 nov 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 10407 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 10408 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 10409 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 10410 Yangguanghua ||  || 4 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 10411 ||  || 15 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 10412 Tsukuyomi ||  || 21 dez 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 10413 Pansecchi ||  || 29 dez 1997 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 10414 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 10415 Mali Losinj ||  || 23 out 1998 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=416 bgcolor=#FFDAB5
| 10416 Kottler ||  || 14 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 10417 ||  || 18 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 10418 ||  || 25 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 10419 ||  || 11 dez 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 10420 ||  || 27 dez 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 10421 Dalmatin ||  || 9 jan 1999 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 10422 ||  || 14 jan 1999 || Xinglong || SCAP || Charis || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 10423 Dajčić || 1999 BB || 16 jan 1999 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 10424 Gaillard ||  || 20 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 10425 Landfermann ||  || 20 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 10426 Charlierouse ||  || 16 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 10427 Klinkenberg || 2017 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 10428 Wanders || 2073 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 10429 van Woerden || 2546 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 10430 Martschmidt || 4030 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 10431 Pottasch || 4042 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 10432 Ullischwarz || 4623 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 10433 Ponsen || 4716 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 10434 Tinbergen || 4722 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 10435 Tjeerd || 6064 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 10436 Janwillempel || 6073 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 10437 van der Kruit || 6085 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 10438 Ludolph || 6615 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 10439 van Schooten || 6676 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 10440 van Swinden || 7636 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 10441 van Rijckevorsel || 9076 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 10442 Biezenzo || 4062 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 10443 van der Pol || 1045 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 10444 de Hevesy || 3290 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 10445 Coster || 4090 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 10446 Siegbahn || 3006 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 10447 Bloembergen || 3357 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 10448 Schawlow || 4314 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 10449 Takuma || 1936 UD || 16 out 1936 || Nice || M. Laugier || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 10450 Girard || 1967 JQ || 6 mai 1967 || El Leoncito || C. U. Cesco, A. R. Klemola || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 10451 || 1975 SE || 28 set 1975 || Anderson Mesa || H. L. Giclas || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 10452 Zuev ||  || 25 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 10453 Banzan ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 10454 Vallenar || 1978 NY || 9 jul 1978 || La Silla || H.-E. Schuster || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 10455 Donnison ||  || 9 jul 1978 || Mount Stromlo || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 10456 Anechka ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 10457 Suminov ||  || 31 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 10458 Sfranke ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 10459 Vladichaika ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=460 bgcolor=#E3E3E3
| 10460 Correa-Otto ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 10461 Dawilliams || 1978 XU || 6 dez 1978 || Palomar || E. Bowell, A. Warnock || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 10462 Saxogrammaticus || 1979 KM || 19 mai 1979 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 10463 Bannister ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 10464 Jessie || 1979 SC || 17 set 1979 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 10465 Olkin ||  || 29 nov 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 10466 Marius-Ioan ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 10467 Peterbus ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 10468 Itacuruba ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 10469 Krohn ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 10470 Bartczak ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 10471 Marciniak ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 10472 Santana-Ros ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 10473 Thirouin ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 10474 Pecina ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 10475 Maxpoilâne ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 10476 Los Molinos ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 10477 Lacumparsita ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 10478 Alsabti || 1981 WO || 24 nov 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || Brangane || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 10479 Yiqunchen || 1982 HJ || 18 abr 1982 || Anderson Mesa || M. Watt || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 10480 Jennyblue ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 10481 Esipov ||  || 23 ago 1982 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 10482 Dangrieser ||  || 14 set 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 10483 Tomburns ||  || 4 set 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 10484 Hecht || 1983 WM || 28 nov 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 10485 ||  || 21 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 10486 ||  || 15 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 10487 Danpeterson ||  || 14 abr 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 10488 ||  || 12 set 1985 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 10489 Keinonen ||  || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 10490 || 1985 VL || 14 nov 1985 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 10491 ||  || 27 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 10492 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 10493 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 10494 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 10495 || 1986 RD || 8 set 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 10496 || 1986 RK || 11 set 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 10497 || 1986 RQ || 11 set 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 10498 Bobgent ||  || 11 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 10499 ||  || 7 set 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 10500 Nishi-koen || 1987 GA || 3 abr 1987 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|}

10501–10600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 10501 Ardmacha || 1987 OT || 19 jul 1987 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=502 bgcolor=#FFDAB5
| 10502 Armaghobs ||  || 22 ago 1987 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 10503 ||  || 27 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 10504 Doga ||  || 22 out 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || Eos || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 10505 ||  || 22 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || Brangane || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 10506 Rydberg ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 10507 ||  || 13 mar 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 10508 ||  || 1 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 10509 Heinrichkayser ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 10510 Maxschreier ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 10511 || 1989 OD || 21 jul 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 10512 Yamandu ||  || 2 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 10513 ||  || 2 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 10514 ||  || 4 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 10515 Old Joe ||  || 31 out 1989 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 10516 Sakurajima || 1989 VQ || 1 nov 1989 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || Mitidika || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 10517 ||  || 28 jan 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 10518 || 1990 MC || 18 jun 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 10519 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 10520 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 10521 ||  || 14 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 10522 ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 10523 D'Haveloose ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 10524 Maniewski ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 10525 || 1990 TO || 12 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 10526 Ginkogino ||  || 19 out 1990 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 10527 ||  || 20 out 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 10528 ||  || 12 nov 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 10529 Giessenburg ||  || 16 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 10530 || 1991 EA || 7 mar 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 10531 ||  || 8 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 10532 ||  || 14 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 10533 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Themis || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 10534 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 10535 ||  || 10 set 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 10536 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 10537 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 10538 Torode ||  || 11 nov 1991 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 10539 ||  || 9 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 10540 Hachigoroh ||  || 13 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || Ursula || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 10541 Malesherbes || 1991 YX || 31 dez 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 10542 Ruckers ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 10543 Klee ||  || 27 fev 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 10544 Hörsnebara ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 10545 Källunge ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 10546 Nakanomakoto ||  || 28 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 10547 Yosakoi || 1992 JF || 2 mai 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=548 bgcolor=#FFDAB5
| 10548 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 10549 Helsingborg ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 10550 Malmö ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 10551 Goteborg ||  || 18 dez 1992 || Caussols || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 10552 Stockholm ||  || 22 jan 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 10553 Stenkumla ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 10554 Västerhejde ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 10555 Tagaharue || 1993 HH || 16 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 10556 || 1993 QS || 19 ago 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 10557 Rowland ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 10558 Karlstad ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 10559 Yukihisa ||  || 16 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 10560 Michinari || 1993 TN || 8 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 10561 Shimizumasahiro ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 10562 ||  || 19 out 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=563 bgcolor=#FFD5EA
| 10563 Izhdubar || 1993 WD || 19 nov 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 10564 ||  || 14 dez 1993 || Palomar || PCAS || Phocaea || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 10565 ||  || 9 jan 1994 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 10566 Zabadak ||  || 14 jan 1994 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 10567 Francobressan || 1994 CV || 7 fev 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 10568 Yoshitanaka ||  || 2 fev 1994 || Kiyosato || S. Otomo || Phocaea || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 10569 Kinoshitamasao || 1994 GQ || 8 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 10570 Shibayasuo || 1994 GT || 8 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 10571 ||  || 5 jun 1994 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 10572 Kominejo ||  || 8 nov 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 10573 Piani ||  || 29 nov 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 10574 ||  || 31 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 10575 ||  || 31 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 10576 || 1995 GF || 3 abr 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 10577 Jihčesmuzeum || 1995 JC || 2 mai 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=578 bgcolor=#FFDAB5
| 10578 || 1995 LH || 5 jun 1995 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 10579 Diluca || 1995 OE || 20 jul 1995 || Bologna || San Vittore Obs. || Brangane || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 10580 || 1995 OV || 24 jul 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 10581 Jeníkhollan ||  || 30 jul 1995 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 10582 Harumi || 1995 TG || 3 out 1995 || Moriyama || Y. Ikari || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 10583 Kanetugu ||  || 21 nov 1995 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 10584 Ferrini ||  || 14 abr 1996 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 10585 Wabi-Sabi ||  || 13 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 10586 Jansteen ||  || 22 mai 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 10587 Strindberg ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 10588 Adamcrandall || 1996 OE || 18 jul 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 10589 ||  || 23 jul 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 10590 ||  || 24 jul 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 10591 Caverni ||  || 13 ago 1996 || Montelupo || M. Tombelli, G. Forti || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 10592 ||  || 10 ago 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 10593 Susannesandra ||  || 25 ago 1996 || King City, Ontario Observatory || R. G. Sandness || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 10594 ||  || 10 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 10595 ||  || 21 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 10596 Stevensimpson || 1996 TS || 4 out 1996 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 10597 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 10598 Markrees ||  || 13 out 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 10599 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 10600 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|}

10601–10700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 10601 Hiwatashi || 1996 UC || 16 out 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 10602 Masakazu ||  || 16 out 1996 || Kiyosato || S. Otomo || Phocaea || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 10603 ||  || 29 out 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 10604 Susanoo || 1996 VJ || 3 nov 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 10605 Guidoni ||  || 3 nov 1996 || Sormano || V. Giuliani, F. Manca || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 10606 Crocco ||  || 3 nov 1996 || Sormano || V. Giuliani, F. Manca || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 10607 Amandahatton ||  || 13 nov 1996 || Prescott || P. G. Comba || Phocaea || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 10608 Mameta ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Juno || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 10609 Hirai ||  || 28 nov 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 10610 ||  || 2 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || Juno || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 10611 Yanjici ||  || 23 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 10612 Houffalize ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 10613 Kushinadahime ||  || 4 set 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 10614 ||  || 21 out 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 10615 ||  || 26 out 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 10616 Inouetakeshi ||  || 25 out 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 10617 Takumi ||  || 25 out 1997 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 10618 ||  || 6 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 10619 Ninigi ||  || 27 nov 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 10620 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 10621 || 1997 XN || 3 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 10622 ||  || 5 dez 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 10623 ||  || 27 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 10624 ||  || 31 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 10625 ||  || 2 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 10626 Zajíc ||  || 10 jan 1998 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=627 bgcolor=#E3E3E3
| 10627 Ookuninushi ||  || 19 jan 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 10628 Feuerbacher ||  || 18 jan 1998 || Caussols || ODAS || Ursula || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 10629 ||  || 23 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 10630 ||  || 23 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 10631 ||  || 24 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 10632 ||  || 1 fev 1998 || Xinglong || SCAP || Juno || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 10633 Akimasa ||  || 20 fev 1998 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 10634 Pepibican ||  || 8 abr 1998 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 10635 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#FFD5EA
| 10636 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#E3E3E3
| 10637 Heimlich ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 10638 McGlothlin ||  || 16 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 10639 Gleason ||  || 14 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 10640 ||  || 25 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 10641 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 10642 Charmaine ||  || 19 jan 1999 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 10643 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 10644 ||  || 19 fev 1999 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 10645 Brac ||  || 14 mar 1999 || Observatório Višnjan || K. Korlević || Phocaea || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 10646 Machielalberts || 2077 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 10647 Meesters || 3074 P-L || 25 set 1960 || Palomar || PLS (w/o T. Gehrels) || Brangane || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 10648 Plancius || 4089 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 10649 VOC || 4098 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 10650 Houtman || 4110 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS (w/o T. Gehrels) || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 10651 van Linschoten || 4522 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 10652 Blaeu || 4599 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 10653 Witsen || 6030 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=654 bgcolor=#E3E3E3
| 10654 Bontekoe || 6673 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 10655 Pietkeyser || 9535 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 10656 Albrecht || 2213 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 10657 Wanach || 2251 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 10658 Gretadevries || 2281 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 10659 Sauerland || 3266 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=660 bgcolor=#E3E3E3
| 10660 Felixhormuth || 4348 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 10661 Teutoburgerwald || 1211 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 10662 Peterwisse || 3201 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 10663 Schwarzwald || 4283 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=664 bgcolor=#88F2FF
| 10664 Phemios || 5187 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 10665 Ortigão || 3019 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 10666 Feldberg || 4171 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 10667 van Marxveldt || 1975 UA || 28 out 1975 || Palomar || T. Gehrels || Juno || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 10668 Plansos ||  || 24 out 1976 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 10669 Herfordia || 1977 FN || 16 mar 1977 || La Silla || H.-E. Schuster || Phocaea || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 10670 Seminozhenko ||  || 14 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 10671 Mazurova ||  || 11 set 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 10672 Kostyukova || 1978 QE || 31 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 10673 Berezhnoy ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 10674 de Elía ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 10675 Kharlamov ||  || 1 nov 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 10676 Jamesmcdanell ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 10677 Colucci ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 10678 Alilagoa ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 10679 Chankaochang ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Brangane || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 10680 Ermakov ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 10681 Khture ||  || 14 out 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 10682 || 1980 KK || 22 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 10683 Carter || 1980 LY || 10 jun 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 10684 Babkina ||  || 8 set 1980 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 10685 Kharkivuniver || 1980 VO || 9 nov 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 10686 Kaluna ||  || 1 nov 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 10687 || 1980 XX || 7 dez 1980 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 10688 Haghighipour || 1981 DK || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 10689 Pinillaalonso ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 10690 Massera ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 10691 Sans ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 10692 Opeil ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 10693 Zangari ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 10694 Lacerda ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 10695 Yasunorifujiwara ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 10696 Giuliattiwinter ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 10697 Othonwinter ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 10698 Singer ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 10699 Calabrese ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 10700 Juanangelviera ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|}

10701–10800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 10701 || 1981 PF || 8 ago 1981 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 10702 Arizorcas || 1981 QD || 30 ago 1981 || Flagstaff || E. Bowell || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 10703 ||  || 23 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 10704 ||  || 1 set 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 10705 || 1981 SL || 22 set 1981 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 10706 ||  || 26 set 1981 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 10707 Prunariu ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 10708 Richardspalding ||  || 25 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 10709 Ottofranz ||  || 24 jan 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 10710 ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 10711 Pskov ||  || 15 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 10712 Malashchuk ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 10713 Limorenko ||  || 22 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 10714 || 1983 QG || 31 ago 1983 || IRAS || IRAS || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 10715 Nagler ||  || 11 set 1983 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 10716 Olivermorton || 1983 WQ || 29 nov 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 10717 Dickwalker || 1983 XC || 1 dez 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 10718 Samusʹ ||  || 23 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 10719 Andamar || 1985 TW || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Mitidika || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 10720 Danzl || 1986 GY || 5 abr 1986 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 10721 Tuterov ||  || 17 ago 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 10722 Monari || 1986 TB || 1 out 1986 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 10723 || 1986 TH || 3 out 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 10724 Carolraymond ||  || 5 nov 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 10725 Sukunabikona || 1986 WB || 22 nov 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 10726 Elodie ||  || 28 jan 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 10727 Akitsushima || 1987 DN || 25 fev 1987 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 10728 Vladimirfock ||  || 4 set 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 10729 Tsvetkova ||  || 4 set 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 10730 White || 1987 SU || 19 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 10731 ||  || 16 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 10732 ||  || 17 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 10733 Georgesand ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 10734 Wieck ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 10735 Seine ||  || 15 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 10736 Marybrück ||  || 22 fev 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=737 bgcolor=#FFDAB5
| 10737 Brück ||  || 25 fev 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 10738 Marcoaldo ||  || 17 mar 1988 || La Silla || W. Ferreri || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 10739 Lowman ||  || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 10740 Fallersleben ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 10741 Valeriocarruba ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 10742 ||  || 7 nov 1988 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 10743 ||  || 12 nov 1988 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 10744 Tsuruta || 1988 XO || 5 dez 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 10745 Arnstadt ||  || 11 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=746 bgcolor=#F1F1F1
| 10746 Mühlhausen ||  || 10 fev 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Phocaea || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 10747 Köthen ||  || 1 fev 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 10748 ||  || 8 fev 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 10749 Musäus ||  || 6 abr 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 10750 || 1989 PT || 9 ago 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 10751 ||  || 29 out 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 10752 ||  || 25 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 10753 van de Velde ||  || 28 nov 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 10754 ||  || 29 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 10755 ||  || 10 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 10756 ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 10757 ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 10758 Aldoushuxley ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 10759 ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 10760 Ozeki ||  || 15 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 10761 Lyubimets ||  || 12 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 10762 von Laue ||  || 12 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=763 bgcolor=#E3E3E3
| 10763 Hlawka ||  || 12 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || Brangane || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 10764 Rübezahl ||  || 12 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 10765 || 1990 UZ || 20 out 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 10766 ||  || 20 out 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 10767 Toyomasu ||  || 22 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 10768 Sarutahiko ||  || 21 out 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 10769 Minas Gerais ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 10770 Belo Horizonte ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 10771 Ouro Prêto ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 10772 || 1990 YM || 23 dez 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 10773 Jamespaton ||  || 7 jan 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 10774 Eisenach ||  || 15 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 10775 Leipzig ||  || 15 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 10776 Musashitomiyo ||  || 12 fev 1991 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 10777 ||  || 13 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 10778 Marcks ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 10779 || 1991 LW || 14 jun 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 10780 Apollinaire ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 10781 Ritter ||  || 6 ago 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 10782 Hittmair ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 10783 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 10784 Noailles ||  || 4 set 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 10785 Dejaiffe ||  || 4 set 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 10786 Robertmayer ||  || 7 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 10787 Ottoburkard ||  || 4 out 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 10788 || 1991 UC || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 10789 Mikeread ||  || 5 nov 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 10790 || 1991 XS || 5 dez 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 10791 Uson || 1992 CS || 8 fev 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 10792 Ecuador ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 10793 Quito ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 10794 Vänge ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 10795 Babben ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 10796 Sollerman ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 10797 Guatemala ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 10798 || 1992 LK || 3 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 10799 Yucatán ||  || 26 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 10800 ||  || 22 jul 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López-G. || — || 
|}

10801–10900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 10801 Lüneburg ||  || 23 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 10802 Masamifuruya ||  || 28 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 10803 Caléyo ||  || 21 out 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 10804 Amenouzume ||  || 23 nov 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 10805 Iwano ||  || 18 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 10806 Mexico ||  || 23 mar 1993 || Caussols || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 10807 Uggarde ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 10808 Digerrojr ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || Brangane || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 10809 Majsterrojr ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || Ursula || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 10810 Lejsturojr ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 10811 Lau ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 10812 Grötlingbo ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 10813 Mästerby ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 10814 Gnisvärd ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 10815 Östergarn ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 10816 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 10817 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || Ursula || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 10818 ||  || 18 mar 1993 || La Silla || UESAC || Brangane || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 10819 Mahakala || 1993 HG || 19 abr 1993 || USNO Flagstaff || J. DeYoung || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 10820 Offenbach ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 10821 Kimuratakeshi || 1993 SZ || 16 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 10822 Yasunori ||  || 16 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 10823 Sakaguchi ||  || 16 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 10824 ||  || 24 set 1993 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 10825 Augusthermann ||  || 18 set 1993 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 10826 ||  || 19 set 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 10827 Doikazunori ||  || 11 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 10828 Tomjones ||  || 8 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 10829 Matsuobasho || 1993 UU || 22 out 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 10830 Desforges ||  || 20 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 10831 Takamagahara ||  || 15 nov 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 10832 Hazamashigetomi ||  || 15 nov 1993 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 10833 ||  || 11 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 10834 Zembsch-Schreve ||  || 8 nov 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 10835 Fröbel ||  || 12 nov 1993 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 10836 ||  || 14 fev 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 10837 Yuyakekoyake ||  || 6 mar 1994 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 10838 Lebon ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 10839 Hufeland ||  || 3 abr 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 10840 || 1994 LR || 1 jun 1994 || Kiyosato || A. Sugie || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 10841 Ericforbes ||  || 12 ago 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || Juno || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 10842 ||  || 31 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 10843 ||  || 30 dez 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 10844 || 1995 AG || 2 jan 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 10845 ||  || 6 jan 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 10846 ||  || 2 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 10847 Koch ||  || 5 jan 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Brangane || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 10848 ||  || 25 jan 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 10849 ||  || 25 jan 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 10850 Denso ||  || 26 jan 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 10851 || 1995 CE || 1 fev 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 10852 || 1995 CK || 1 fev 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 10853 Aimoto || 1995 CW || 6 fev 1995 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 10854 ||  || 22 fev 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 10855 ||  || 26 fev 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 10856 Bechstein ||  || 4 mar 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 10857 Blüthner ||  || 5 mar 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 10858 || 1995 FT || 28 mar 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 10859 ||  || 1 abr 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=860 bgcolor=#FFD5EA
| 10860 || 1995 LE || 3 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 10861 Ciske ||  || 22 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 10862 ||  || 26 ago 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 10863 Oye ||  || 31 ago 1995 || Haleakalā || AMOS || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 10864 Yamagatashi ||  || 31 ago 1995 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 10865 Thelmaruby ||  || 21 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 10866 Peru ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 10867 Lima ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 10868 ||  || 3 set 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 10869 ||  || 21 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 10870 Gwendolen ||  || 25 set 1996 || NRC-DAO || G. C. L. Aikman || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 10871 ||  || 5 out 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 10872 Vaculík ||  || 12 out 1996 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 10873 ||  || 11 out 1996 || Kitami || K. Endate || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 10874 Locatelli ||  || 4 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 10875 Veracini ||  || 7 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 10876 || 1996 UB || 16 out 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 10877 Jiangnan Tianchi || 1996 UR || 16 out 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 10878 Moriyama || 1996 VV || 3 nov 1996 || Moriyama || Y. Ikari || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 10879 ||  || 6 nov 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 10880 Kaguya ||  || 6 nov 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 10881 ||  || 4 nov 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 10882 Shinonaga ||  || 3 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 10883 ||  || 14 nov 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 10884 Tsuboimasaki ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 10885 Horimasato ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 10886 Mitsuroohba ||  || 10 nov 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 10887 ||  || 12 dez 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 10888 Yamatano-orochi ||  || 6 dez 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 10889 ||  || 2 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || Juno || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 10890 ||  || 4 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 10891 Fink ||  || 30 ago 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 10892 ||  || 23 set 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 10893 ||  || 19 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 10894 Nakai ||  || 30 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 10895 Aynrand ||  || 11 out 1997 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 10896 ||  || 26 out 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 10897 ||  || 7 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 10898 ||  || 23 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 10899 ||  || 24 nov 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 10900 Folkner ||  || 30 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|}

10901–11000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 10901 ||  || 30 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 10902 ||  || 25 nov 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 10903 ||  || 24 nov 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 10904 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 10905 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 10906 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 10907 Savalle ||  || 6 dez 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 10908 Kallestroetzel ||  || 7 dez 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 10909 ||  || 5 dez 1997 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 10910 || 1997 YX || 20 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 10911 ||  || 19 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 10912 ||  || 25 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 10913 ||  || 31 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 10914 Tucker ||  || 31 dez 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 10915 ||  || 29 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 10916 Okina-Ouna ||  || 31 dez 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 10917 || 1998 AN || 5 jan 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 10918 Kodaly ||  || 1 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 10919 Pepíkzicha ||  || 10 jan 1998 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 10920 ||  || 19 jan 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 10921 Romanozen ||  || 17 jan 1998 || Dossobuono || Madonna di Dossobuono || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 10922 ||  || 20 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 10923 Gabrielleliu ||  || 23 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 10924 Mariagriffin ||  || 29 jan 1998 || Cocoa || I. P. Griffin || Brangane || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 10925 Ventoux ||  || 28 jan 1998 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 10926 ||  || 25 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 10927 Vaucluse ||  || 29 jan 1998 || Blauvac || R. Roy || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 10928 Caprara ||  || 25 jan 1998 || Cima Ekar || M. Tombelli, G. Forti || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 10929 Chenfangyun ||  || 1 fev 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 10930 Jinyong ||  || 6 fev 1998 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 10931 Ceccano || 1998 DA || 16 fev 1998 || Ceccano || G. Masi || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 10932 Rebentrost ||  || 18 fev 1998 || Drebach || G. Lehmann || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 10933 ||  || 17 fev 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 10934 Pauldelvaux ||  || 27 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 10935 || 1998 EC || 1 mar 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 10936 ||  || 22 mar 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 10937 Ferris ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 10938 Lorenzalevy ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 10939 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 10940 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 10941 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 10942 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 10943 Brunier ||  || 20 mar 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 10944 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 10945 ||  || 14 abr 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 10946 ||  || 16 abr 1999 || Xinglong || SCAP || Charis || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 10947 Kaiserstuhl || 2061 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 10948 Odenwald || 2207 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 10949 Königstuhl || 3066 P-L || 25 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 10950 Albertjansen || 4049 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 10951 Spessart || 4050 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 10952 Vogelsberg || 4152 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 10953 Gerdatschira || 4276 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 10954 Spiegel || 4545 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 10955 Harig || 5011 P-L || 22 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 10956 Vosges || 5023 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 10957 Alps || 6068 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 10958 Mont Blanc || 6188 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 10959 Appennino || 6579 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 10960 Gran Sasso || 6580 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 10961 Buysballot || 6809 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 10962 Sonnenborgh || 9530 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 10963 van der Brugge || 2088 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 10964 Degraaff || 3216 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 10965 van Leverink || 3297 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 10966 van der Hucht || 3308 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 10967 Billallen || 4349 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 10968 Sterken || 4393 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 10969 Perryman || 4827 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 10970 de Zeeuw || 1079 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 10971 van Dishoeck || 1179 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 10972 Merbold || 1188 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 10973 Thomasreiter || 1210 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 10974 Carolalbert || 2225 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 10975 Schelderode || 2246 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 10976 Wubbena || 2287 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 10977 Mathlener || 3177 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 10978 Bärbchen || 4095 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 10979 Fristephenson || 4171 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 10980 Breimer || 4294 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 10981 Fransaris || 1148 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=982 bgcolor=#E3E3E3
| 10982 Poerink || 2672 T-3 || 11 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 10983 Smolders || 3196 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=984 bgcolor=#FFDAB5
| 10984 Gispen || 3507 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 10985 Feast || 4017 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 10986 Govert || 4313 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 10987 || 1967 US || 30 out 1967 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 10988 Feinstein || 1968 OL || 28 jul 1968 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=989 bgcolor=#88F2FF
| 10989 Dolios ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 10990 Okunev ||  || 28 set 1973 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 10991 Dulov ||  || 14 set 1974 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 10992 Veryuslaviya || 1974 SF || 19 set 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 10993 || 1975 XF || 1 dez 1975 || Cerro El Roble || C. Torres, S. Barros || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 10994 Fouchard ||  || 15 mar 1978 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 10995 || 1978 NS || 10 jul 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 10996 Armandspitz ||  || 7 jul 1978 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 10997 Gahm ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 10998 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 10999 Braga-Ribas ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 11000 ||  || 6 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || Mitidika || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)–(15000) (IAU Minor Planet Center)

010